Рафаел Надал је освојио турнир по други пут. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(7-4).

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  Рафаел Надал (победник)
  Давид Налбандијан (полуфиналиста)
  Иван Љубичић (полуфиналиста)
  Енди Родик (прво коло)
  Николај Давиденко (четвртфиналиста)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Гастон Гаудио (четврто коло)
  Радек Штјепанек (треће коло)
  Марио Анчић (четвртфиналиста)
  Никола Кифер (треће коло)
  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Јарко Нијеминен (прво коло)

<ol start="17">
  Роби Џинепри (прво коло)
  Томас Јохансон (прво коло)
  Маркос Багдатис (друго коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Себастијан Грожан (друго коло)
  Доминик Хрбати (треће коло)
  Томи Хас (треће коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Гаел Монфис (четврто коло)
  Хосе Акасусо (друго коло)
  Оливије Рохус (треће коло)
  Фернандо Вердаско (друго коло)
  Пол-Анри Матје (треће коло)
  Карлос Моја (треће коло)
  Дмитриј Турсунов (треће коло)
  Николас Масу (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2006.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2006.